Vlasák ou Vlasak – et les formulations féminines Vlasáková ou Vlasakova – est un patronyme tchèque porté par :
  (1948), une joueuse de volley-ball tchèque ;
 Jan Vlasák (1943), un acteur de théâtre et de cinéma tchèque ;
  (1955), un chirurgien américain devenu défenseur des animaux ;
 Lavínia Vlasak (1976), une actrice brésilienne ;
 Lenka Vlasáková (1972), une actrice tchèque
  (1949), un lutteur tchèque ;
 Oldřich Vlasák (1955), un homme politique tchèque ;
 Tomáš Vlasák (1975), un joueur de hockey sur glace tchèque.